Теодор Вольфганг Хенш (; род. 30 октября 1941, Хайдельберг, Германия) — немецкий физик, один из директоров  Института квантовой оптики общества Макса Планка (Гархинг под Мюнхеном). Защитил диссертацию в Гейдельбергском университете.

Лауреат Нобелевской премии по физике за 2005 год «за вклад в развитие основанной на лазерах точной спектроскопии, включая технику прецизионного расчёта светового сдвига в оптических стандартах частоты (оптических гребёнок)». Он разделил половину премии с американским учёным Джоном Холлом (другую половину премии получил Рой Глаубер).

Награды 
 1983 — Премия Комстока
 1986 — Медаль Альберта Майкельсона
 1989 — Премия имени Лейбница
 1989 — Международная премия короля Фейсала
 1996 — 
 2001 — Медаль Маттеуччи
 2001 — Премия в области квантовой электроники и оптики
 2005 — Нобелевская премия по физике
 2005 — Медаль Фредерика Айвса
 2005 — 
 2006 — 
 2012 — Медаль Вильгельма Экснера

Ссылки 
 Т. В. Хэнш. «Страсть к точности». Нобелевская лекция // Успехи физических наук, том 176, выпуск 12, декабрь 2006
 
 Информация с сайта Нобелевского комитета 

Физики Германии
Физики XX века
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Французской академии наук
Члены Папской академии наук
Члены Баварской академии наук
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Награждённые медалью Маттеуччи
Награждённые медалью Вильгельма Экснера
Лауреаты премии имени Лейбница
Лауреаты премии Гумбольдта
Стипендиаты Слоуна
Лауреаты премии Отто Гана
Лауреаты Премии в области квантовой электроники и оптики
Награждённые медалью Фредерика Айвса
Лауреаты премии Уильяма Меггерса
Лауреаты Научной премии Альфрида Круппа